Marie de Meyronne est une psychiatre française née à Aubagne en 1926 et morte à Marseille le .

Biographie 
Elle est disciple de Carl Gustav Jung et fait une analyse avec Jacques Lacan, Pierre Daco et Marie-Louise von Franz.
En 1944, elle obtient son diplôme d'études psychologiques à l'Institut de psychologie de l'université de Paris.
1945 : interne à l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche (Seine-et-Oise).
1947 : médecin à l'hôpital Psychiatrique Chézal-Benoit (Cher).
1948 : licence de psychologie à la Sorbonne.
1949 : médecin-chef à l’hôpital de Ville-Évrard.
1950 : thèse de doctorat en psychiatrie.
1951 : devient membre de l'Institut international de psychothérapie et de la Fondation internationale de psychologie analytique.
1952 : médecin-chef au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil Sainte-Anne.
1955 : professeur honoraire de psychologie à l'Institut fédéral de technologie de Zürich.
1960 : maître de conférences à l'Institut de psychologie, rue Serpente (Paris).

Publications 
 École et psychologie individuelle comparée, Payot, Paris, 1951.
 Vers une pédagogie de l'homme, Marabout Université, 1954.
 Le traumatisme d'abandon chez l'enfant (Recueil de cas étudiés dans leur aspect individuel et leur contexte social), Payot, 1962.
 L'enfant roi (avec la collaboration de Claude Cotard), Magnard, 1979.
 Le couple du  (avec la collaboration de Claude Cotard), Magnard, 1982.

Naissance à Aubagne
Naissance en 1926
Psychiatre français
Psychothérapeute français
Décès à Marseille
Décès en janvier 2007
Page sans Infobox SHS souhaitée